Риженков Володимир Ілліч — радянський атлет середньої ваги, заслужений майстер спорту СРСР, чемпіон Європи-1973 та 1974.
 Риженков Микола Андрійович — учасник Другої світової війни, молодший сержант, Герой Радянського Союзу.
 Риженков Олег Володимирович — білоруський біатлоніст, заслужений майстер спорту Республіки Білорусь.
 Риженков Олександр Миколайович — генеральний директор ВАТ «Донецький металургійний завод», ЗАТ «Донецьксталь», герой України.

Також 
 Риженко